Hüttenplatz 1 ist die Adresse verschiedener Objekte und bezeichnet

* Hüttenplatz 1 (Harzgerode), denkmalgeschütztes Wohnhaus für den ehemaligen Hüttenmeister von Harzgerode, Sachsen-Anhalt, siehe Hüttenmeisterhaus
 Hüttenplatz 1 (Neustadt am Rübenberge), auch Kuhlmannsche Villa genannt, denkmalgeschützte, in den 1850er Jahren errichtete Fabrikantenvilla an der Landwehr in Neustadt am Rübenberge, Region Hannover, Niedersachsen